Prva hrvatska nogometna liga 2009./10. (skraćeno:T-Com Prva HNL 2009./10.) je natjecanje Prve hrvatske nogometne lige koje je započelo 25. srpnja 2009. U ovoj sezoni Prva HNL se proširila s dotadašnjih 12 na 16 klubova. Iz Druge HNL, u ligu su se kvalificirali Istra 1961, NK Međimurje, NK Lokomotiva Zagreb i Karlovac, dok je pobjedom u razigravanju protiv Hrvatskog dragovoljca, Croatia Sesvete osigurala ostanak. Pobjednik sezone je Dinamo Zagreb

Ljestvica

Rezultati

Poveznice 
 2. HNL 2009./10.
 3. HNL 2009./10.
 4. HNL 2009./10.
 5. rang HNL-a 2009./10.
 6. rang HNL-a 2009./10.
 7. rang HNL-a 2009./10.
 Hrvatski nogometni kup 2009./10.

Izvor 
Udruga profesionalnih klubova 1. HNL

2009./10.
 1